A  Rólunk szól című sorozat epizódjainak a listája.

Évados áttekintés

1. évad (2016-2017)

2. évad (2017-2018)

3. évad (2018-2019)

4. évad (2019-2020)

5. évad (2020-2021)

6. évad (2022) 

Amerikai televíziós sorozatok